Озёрная лягу́шка () — вид бесхвостых земноводных из семейства настоящих лягушек (Ranidae).

Распространение 
Озёрная лягушка распространена в Южной и Центральной Европе, Передней и Средней Азии, в Северной Африке. В Восточной Европе распространена до 60° с. ш., встречается в Крыму, на Кавказе, в Казахстане. На востоке — до озера Балхаш. Непреднамеренно интродуцирована на Камчатке, где успешно прижилась и обитает в Халактырском озере, водоемах Паратунской долины (поселки Паратунка и Термальный), у Малкинских горячих источников, в селе Эссо и др. На полуострове её распространение связано в основном с термальными водами.

Томские популяции образовались в непромерзающих водохранилищах и озёрах, мелиоративных каналах, куда сбрасываются тёплые стоки электростанций, предприятий и жилых домов. В городской черте Томска она обитает в Мавлюкеевском и Университетском озёрах. Эти водоёмы, расположены на грани второй и третьей террас поймы реки Томи в окружении частных усадеб. На юго-востоке Новосибирской области озёрная лягушка населяет долину Оби в Ордынском и Сузунском районах.

Описание 
Озёрные лягушки — одни из самых крупных современных земноводных. Длина тела до 20 см, масса — до 700 г. Тело удлинённое, череп овальный, морда немного заострённая. Сверху тело окрашено в буро-зелёный цвет разных оттенков с тёмными пятнами. Вдоль головы и позвоночника у большинства особей (до 90 %) проходит светлая полоса разной степени выраженности. Нижняя часть тела окрашена в грязно-белый или слегка желтоватый цвет, в большинстве случаев с многочисленными тёмными, иногда чёрными пятнами. Глаза ярко-золотистого цвета. Головастик светло-оливковой окраски, грушевидной формы, зелёного или другого цветов.

Окраска спины помогает озёрной лягушке оставаться незаметной среди прибрежной и водной растительности. Этому в немалой степени способствует и светлая отчётливая полоса, которая словно расчленяет тело и нарушает цельное восприятие его очертаний. В воде эта полоса очень похожа на стебли водных растений, которые ярко зеленеют на тёмном фоне дна.

Образ жизни 
Живёт озёрная лягушка в постоянных, достаточно глубоких (более 20 см) водоёмах. Чаще всего это старицы рек, пруды, рвы, озёра, но нередко её можно встретить и вдоль берегов рек. Активна почти круглые сутки. В случаях опасности озёрная лягушка обычно прячется в воде. Охотится она преимущественно на суше, вдоль берегов водоёмов, тут её чаще всего можно встретить в самое теплое время суток — с 12 до 17 часов.

Зимуют озёрные лягушки обычно в тех же водоёмах, где живут в тёплый период года, но иногда мигрируют в более глубокие места, где есть родники. Отходят на зимовку, когда температура воды снижается до 8—10 °C. В незамерзающих водоёмах с тёплой водой лягушки бывают активными почти всю зиму.

Рацион и естественные враги 
Как и все лягушки, озёрная питается различными насекомыми: личинками стрекоз, водяными жуками и их личинками, моллюсками. Если же наземного корма недостаточно, озёрные лягушки в большом количестве поедают головастиков своего вида, а также способны кормиться мальками рыб. Но в природных водоёмах роль рыбы в питании озёрных лягушек минимальная. Часто добычей озёрной лягушки становятся и молодые бесхвостые земноводные, как своего, так и других видов. В отличие от других земноводных эта крупная лягушка иногда нападает на мелких млекопитающих (полёвок, землероек), мелких птиц, птенцов, молодых змей (чаще всего, ужат). Озёрная лягушка сама бывает жертвой хищных рыб и рептилий, нередко становится добычей многих видов птиц и млекопитающих.

Много лягушек отлавливается для целей образования, медицины и науки. Наряду с травяной (Rana temporaria), озёрная лягушка — основной объект такого отлова. В 1970—1980-х гг. в СССР (в основном на Украине, в России, Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Киргизии) ежегодно отлавливались многие сотни тысяч особей этих двух видов. Например, лишь Алма-Атинский зоокомбинат в 1980-х гг. отлавливал ежегодно около 250000 озёрных лягушек. Примерно в те же годы многие тысячи особей отлавливались в низовьях Волги, Дуная и некоторых других рек на юге Советского Союза для экспорта лягушачьих лапок. Например, 4,2—56,2 т лягушек ежегодно экспортировалось в 1974—1980 гг. из Одесской области. Попытки создания лягушачьих ферм не увенчались успехом.

Размножение 

Для озёрной лягушки характерно классическое кваканье. У самцов в брачный период во время пения в углах рта надуваются серые шарики — резонаторы, которые служат для усиления звука. Интересно, что видовое латинское название в переводе на русский язык значит «Хохотушка». Первую пробу голоса самцы озёрной лягушки делают, когда вода днём прогревается до 14—16 °C. Спаривание и нерест начинается только тогда, когда вода прогреется минимум до 16 °C. Нерест начинается в наиболее прогретых и защищённых от ветра местах водоёмов. Период размножения занимает не менее 30—35 дней. Большинство особей выбирает для размножения довольно глубокие водоёмы, которые заросли растениями.

См. также 
 Прудовая лягушка
 Съедобная лягушка

Примечания

Литература 
 Земнаводныя. Паўзуны: Энцыклапедычны даведнік. Мн., БелЭн, 1996. ISBN 985-11-0067-6
 Ляпков С.М., 2014.Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) в термальных водоемах Камчатки // Зоол. журн. Т. 93. № 12. С. 1427-1432. DOI: 10.7868/S0044513414120101
 Ляпков С. М., 2014. Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) на Камчатке: распространение, местообитания и особенности структуры популяций // Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей. Материалы XV международной научной конференции. Петропавловск-Камчатский. С.62-66.

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Озёрная лягушка 
 Озёрная лягушка  на slounik.org
Озерная лягушка (Pelophylax ridibundus) 

Зелёные лягушки
Земноводные Евразии
Земноводные Африки
Животные, описанные в 1771 году
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом